Charles Peignot (1897-1984), fondateur de la revue Arts et métiers graphiques et de l'association professionnelle AtypI, gérant de Deberny et Peignot
 Colette Peignot dite Laure (1903-1938), poète
 Étienne Peignot (1871-1916), homme politique français
 Étienne-Gabriel Peignot (1767-1849), bibliophile
 Georges Peignot (1872-1915), graveur et fondeur de caractères, gérant de la Fonderie G. Peignot & Fils (père de Charles et de Colette)
 Jérôme Peignot (1926- ), romancier, poète, essayiste
 Jo Peignot (1901-1969), né Georges Peignot, acteur
 Rémy Peignot (1924-1986), graphiste, graveur en caractère 
 Suzanne Peignot née Rivière (1895-1993), cantatrice 
 la Fonderie G. Peignot & Fils (1898-1919), entreprise de création et de fonte de caractères
 la Fonderie Deberny et Peignot (1923-1974), entreprise de création et de fonte de caractères
 le Peignot, police de caractères
 la rue des Quatre-Frères-Peignot, une rue du  de Paris

Homonymie de patronyme